Eddy Bruma, een Surinaams politicus en schrijver 
 Jeffrey Bruma, een Nederlands voetballer
 Marciano Bruma, een Nederlands voetballer
 Armindo Tué Na Bangna, een Portugees voetballer
Bruma, een stad en graafschap in The Elder Scrolls IV: Oblivion